Otterbach heißen folgende geographische Objekte:
 Otterbach (Westpfalz), Gemeinde im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Otterbach, ehemalige Verbandsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Gemeindeteile:
 Otterbach (Gemünden), Ortsteil von Gemünden (Felda) im Vogelsbergkreis, Hessen
 Otterbach (Schwäbisch Hall), Weiler auf der Gemarkung des Stadtteils Tüngental der Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Otterbach (Weil am Rhein), Stadtteil der Kreisstadt Weil am Rhein im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Otterbach (Gemeinde St. Florian), Katastralgemeinde von St. Florian am Inn, Oberösterreich, Sitz der Landwirtschaftlichen Fachschule Otterbach
 Otterbach bei Affoltern, Weiler in der Gemeinde Affoltern im Emmental, Kanton Bern
 Otterbach bei Oberdiessbach, frühere Gemeinde im Amtsbezirk Konolfingen, Kanton Bern (heute zu Linden BE)
 Otterbach (Amorbach),  Einöde der Stadt Amorbach im Landkreis Miltenberg, Bayern

Gewässer:

 Otterbach (Amper), linker Zufluss der Amper bei Kirchdorf an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Otterbach (Asdorf), linker Zufluss der Asdorf in Niederfischbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Otterbach (Bühler), linker Zufluss der Bühler bei Oberscheffach, Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Otterbach (Canal de la Marne au Rhin), Zufluss des Canal de la Marne au Rhin in Lothringen, Frankreich
 Otterbach (Donau), linker Zufluss der Donau bei Sulzbach an der Donau, Markt Donaustauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Otterbach (Elbbach), linker Zufluss des Elbbachs bei Guckheim, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Otterbach (Erf), rechter Zufluss der Erf oder Erfa in Riedern, Gemeinde Eichenbühl, Landkreis Miltenbergmit rechtem Zufluss Otterbachgraben bei Neunkirchen, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Otterbach (Feistritz), zu Feistritz und Pitten im Wechselgebiet, Niederösterreich
 Otterbach (Gründleinsbach), linker Oberlauf des Gründleinsbach (Main) bis Litzendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Otterbach (Inde), rechter Zufluss der Inde in Eschweiler, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Otterbach (Kleine Laber), Oberlaufname des Steinerbachs bis vor Stein, linker Zufluss der Kleinen Laber in Inkofen, beide zu Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Otterbach (Klosterbeurener Bach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Klosterbeurener Bachs bis Klosterbeuren, Markt Babenhausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Otterbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter (zur Glan) in Otterbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Otterbach (Lech), rechter Zufluss des Lech bei Häternach, Gemeinde Häselgehr, Bezirk Reutte, Tirol
 Otterbach (Mainbach), rechter Zufluss des Mainbachs in Walpersdorf, Gemeinde Rednitzhembach, Landkreis Roth, Bayern
 Otterbach (Michelsbach), rechter Quellfluss des Michelsbachs bis Leimersheim, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Otterbach (Mud), linker Zufluss der Mud in Amorbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Otterbach (Murr), zwei Zuflüsse der Murr in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Otterbach (Murr, Murrhardt), im Mittel- und Unterlauf auch Sägmühlbach, rechter Zufluss zwischen Hammerschmiede und Eisenschmiedmühle, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis
 Otterbach (Murr, Steinheim an der Murr), rechter Zufluss vor Steinheim an der Murr, Landkreis Ludwigsburg
 Otterbach (Ortlfinger Bach), linker Zufluss des Ortlfinger Bachs (über einen Nebenlauf von dieser in die Schmutter) in Ehingen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Otterbach (Pulsnitz), rechter Zufluss der Pulsnitz gegenüber Naundorf, Gemeinde Thiendorf, Landkreis Meißen, Sachsen
 Otterbach (Pram), rechter Zufluss der Pram bei Otterbach, Gemeinde St. Florian am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Otterbach (Roth), Bach im Ried bei Winterrieden, Landkreis Unterallgäu, Bayern, der indirekt in die Roth (Donau) entwässert
 Otterbach (Saale) – zwei Zuflüsse der Saale; flussabwärts:
 Otterbach (Saale, Hof), linker Zufluss in der kreisfreien Stadt Hof, Regierungsbezirk Oberfranken, Bayern
 Otterbach (Saale, Ziegenrück), linker Zufluss unterhalb von Ziegenrück, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Otterbach (Saar), Zufluss der Saar in Frankreich
 Otterbach (Sormitz) oder Lutzbach, rechter Zufluss der Sormitz bei Klettigshammer, Stadt Wurzbach, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Otterbach (Vorbach), linker Zufluss des Vorbachs an der Stadtgrenze von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, zu Oberstetten, Stadt Niederstetten, Main-Tauber-Kreis; siehe auch Liste der Fließgewässer im Flusssystem Vorbach
 Otterbach (Weiße Walster), rechter Zufluss der Weißen Walster entlang der Grenze von St. Aegyd am Neuwalde, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich zu Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark, bei dessen Teilort Walstern
 Otterbach (Weser), rechter Zufluss der Weser in Lüchtringen, Stadt Höxter, Kreis Höxter. Nordrhein-Westfalen

Otterbach  ist ein Familienname:
 Andreas Otterbach (* 1965), deutscher Hochschullehrer, Professor für Betriebswirtschaftslehre
 Axel F. Otterbach (* 1948), deutscher Bildhauer
 Carolin Otterbach (* 1963), deutsche Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Christine Otterbach (* 1973), deutsche Rollstuhltennisspielerin
 Ernst Otterbach (* 1920), deutscher Fußballspieler
 Otto Otterbach, deutscher Fußballspieler
 Ulrich Otterbach (* 1936), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Niederotterbach
 Oberotterbach
 Ottergraben
 Ottersbach